Slutspelet  i Svenska cupen i fotboll 2014/2015 inledes den 14 mars och avslutades med finalen den 17 maj 2015. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2014/2015